Кры́стев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Крыстев, Анатолий (род. 1947) — болгарский виолончелист и музыкальный педагог.
 Крыстев, Антон (1894—1947) — болгарский офицер и националистический политик.
 Крыстев, Венелин (1919—2015) — болгарский музыковед, общественный деятель и педагог.
 
 Крастев, Петер (род. 1965) — венгерский этнограф, литературовед и публицист болгарского происхождения.
 Крыстев, Филип (род. 2001) — болгарский футболист.
 Крыстев, Цоло (1906—1988) — болгарский коммунистический политик и дипломат.

 Крыстева, Стойка (род. 1985) — болгарская боксёрша.
 Кристева, Юлия (род. 1941) — французская исследовательница литературы и языка.